NRF kan syfta på: 

 NRF – en fransk litterär tidskrift, se Nouvelle Revue Française
 NRF – NATO:s snabbinsatsstyrka, se NATO Response Force
 NRF – samarbetsorgan för de fem nordiska ländernas revisorsföreningar, grundat 1932, se Nordiska Revisorsförbundet
 NRF – en organisation för nämndemannaföreningar i Sverige, se Nämndemännens riksförbund
National Retail Federation – en amerikansk branschorganisation för detaljhandel.